Sezon 1955 Formuły 1 – szósty sezon Mistrzostw Świata Formuły 1. Rozpoczął się 16 stycznia na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez w Argentynie, a zakończył się 11 września na torze Autodromo Nazionale di Monza we Włoszech. Zwycięzcą całego sezonu został Juan Manuel Fangio, choć mistrzostwo zostało przyćmione tragicznym wypadkiem podczas 24-godzinnego wyścigu na torze w Le Mans. W jego następstwie cztery wyścigi zostały odwołane, wskutek czego rozegrano siedem wyścigów.

Lista startowa

Eliminacje

Wyniki

Klasyfikacja kierowców 

† – samochód dzielony między kierowców.
‡ – niedopuszczony do zdobywania punktów z powodu zbyt małej ilości przejechanych okrążeń.

1955 w Formule 1